Монтабаур [] () — город в Германии, районный центр Вестервальда в земле Рейнланд-Пфальц. Население составляет 12 444 человек (на 31 декабря 2012 года). Занимает площадь 33,61 км². Официальный код  —  07 1 43 048. Город одновременно является административным центром объединённой общины Монтабаур, к которой принадлежат 24 общины. Известен замком Монтабаур и железнодорожной станцией Монтабаур на Высокоскоростной магистрали Кёльн-Рейн/Майн.

Монтабаур является государственно признанным центром туризма и, в соответствии с государственным планированием, центром среднего порядка.

География

Расположение 
Монтабаур находится в Вестервальде, примерно в 20 км к северо-востоку от Кобленца.

Части города                                                                                                                                                           
Помимо старого города и центральной части, Монтабаур имеет 7 частей, являющихся одновременно местными районами.

Общий вид города 
Старый район Монтабаура отличается неоготическим зданием ратуши "Красный лев", численными фахверковыми постройками XVI и XVII веков и большой католической приходской церковью, исполненной в духе поздней готики. Сохранились останки средневековой городской стены, в том числе также так называемая Волчья башня, возможность аренды которой предоставляется жителям города.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца
Районные центры Рейнланд-Пфальца